Heden
 Hier en Nu (televisieprogramma), een Nederlands tv-actualiteitenprogramma
 Hier en nu (album), een muziekalbum van de Belgische band De Kreuners
 Hier en nu! (lied), een lied van Nick & Simon uit 2019